Любица:

 Любица — посёлок в Кошелёвском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области Белоруссии.
 Любица — село в Словакии.
 Любица Вукоманович — княгиня Сербии.
 Любица Марич (1909—2003) — сербский и югославский композитор и педагог.